Lower West Side (Buffalo)
 Lower West Side (Chicago)
 Lower West Side (Manhattan)